Li Kui peut faire référence à :
Li Kui (légiste), philosophe chinois de la période des Royaumes combattants.

Li Kui (Au bord de l'eau), personnage fictif du roman chinois Au bord de l'eau.